Айххальден () — община в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.

Подчиняется административному округу Фрайбург. Входит в состав района Ротвайль.  Население составляет 4083 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 25,74 км². Официальный код  —  08 3 25 001.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баден-Вюртемберга